Kongregacija sv. Anđela čuvara je ženska redovnička zajednica hrvatskih sestara dominikankâ sa sjedištem u Korčuli. Trenutna poglavarica je s. Katarina Maglica.

Katoličanstvo u Hrvatskoj
Korčula